Egri János (1936) jégkorongozó, műsorvezető, újságíró
 Egri János (1944) állatorvos, népi iparművész
 Egri János (1966) jazz-zenész, nagybőgős
 Egri János Jr. (1997) jazz-zongoraművész, jazz-ének előadóművész